Scherp (voorwerp) - een zeer dun uiteinde of rand
 Scherp (smaak) - een smaak die heet aanvoelt
 Scherp (orgel) - een orgelregister
 Scherp (paard) - een kalkoen voor het hoefijzer van een paard
 Scherp (film) - een videofilm van José Bibián uit 2020
 Scherp (lied) - een lied van Ashafar in samenwerking met Kevin uit 2019